Ji’an bezeichnet:

 den bezirksfreie Stadt Ji’an (吉安市) in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Ji’an;
 den in ihrem Gebiet gelegenen Kreis Ji’an (吉安縣 / 吉安县), siehe Ji’an (Kreis);
 die Landgemeinde Ji’an (吉安鄉 / 吉安乡) im Landkreis Hualien der Republik China auf Taiwan, siehe Ji’an (Hualien);
 die kreisfreie Stadt Ji’an (集安市) der bezirksfreien Stadt Tonghua in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Ji’an (Tonghua);
 eine Falschschreibung für das zweischneidige chinesische Schwert Jian (劍 / 剑), siehe Jian.